Die Badminton-Afrikameisterschaft 2019 fand vom 22. bis zum 28. April 2019 in Port Harcourt, Nigeria, statt.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel

Setzliste 
 Georges Paul (Halbfinale)
 Anuoluwapo Juwon Opeyori (Champions)
 Godwin Olofua (Finale)
 Adham Hatem Elgamal (2. Runde)
 Ahmed Salah (Viertelfinale)
 Daniel Sam (3. Runde)
 Melvin Appiah (3. Runde)
 Habeeb Temitope Bello (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Kate Foo Kune (Finale)
 Hadia Hosny (2. Runde)
 Dorcas Ajoke Adesokan (Champions)
 Doha Hany (Halbfinale)
 Aisha Nakiyemba (3. Runde)
 Aïcha Laurene N'Dia (2. Runde)
 Chineye Ibere (Viertelfinale)
 Kobita Dookhee (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Godwin Olofua / Anuoluwapo Juwon Opeyori (Halbfinale)
 Mohamed Abderrahime Belarbi / Adel Hamek (2. Runde)
 Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (Champions)
 Abdelrahman Abdelhakim / Ahmed Salah (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Doha Hany / Hadia Hosny (Viertelfinale)
 Halla Bouksani / Linda Mazri (2. Runde)
 Aurélie Allet / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
 Jemimah Leung For Sang / Ganesha Mungrah (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Ahmed Salah / Hadia Hosny (Halbfinale)
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Halbfinale)
 Joseph Abah Eneojo / Peace Orji (Finale)
 Tejraj Pultoo / Kobita Dookhee (Viertelfinale)
 Alex Patrick Zolobe / Lou Gohi Theophile Annick Doulou (2. Runde)
 Kayode Abubakar Mope / Amin Yop Christopher (3. Runde)
 Ebenezer Andrews / Grace Atipaka (3. Runde)
 Ousmane Ouedraogo / Esme Osseane Davila Loess (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mannschaften

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Einzelresultate
 Teamresultate

2019
Afrikameisterschaft 2019
Badmintonwettbewerb in Nigeria
Sport (Port Harcourt)